Прово́рный — название нескольких кораблей русского и советского флота:

 «Проворный» — парусный фрегат русского флота, 1781 год.
 «Проворный» — парусный фрегат русского флота, проданный Испании в 1818 году.
 «Проворный» — парусный фрегат русского флота, участник Наваринского сражения, 1820 год.
 «Проворный» — третий большой противолодочный корабль проекта 61.
 «Проворный» — второй корвет проекта 20385.
 «Проворный» — пароход Балтийского флота 1825 года постройки.
 «Проворный» — паровоз, открывший движение по Царскосельской железной дороге.
 «Проворный» — бывший Z-33 переданный по репарациям.